Питер Томпсон:
 Томпсон, Питер (1942—2018) — английский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы 1968.
 Томпсон, Питер (род. 1926) — австралийский регбист, игрок сборной.
 Томпсон, Питер (род. 1952) — австралийский журналист.
 Томпсон, Питер (род. 1984) — североирландский футболист, игрок сборной.
 Томпсон, Питер (1853—1928) — американский солдат, участник битвы при Литтл-Бигхорн.